

Барце — село в  ґміні Дубенінкі Ґолдапського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Барце — село в гміні Крамськ Конінського повіту Великопольського воєводства